Mati se puede referir a:
Mati, localidad filipina.
Mati, localidad nepalí.
Mati Fernández, futbolista chileno.
 La Comandancia Político-Militar de Mati fue una división administrativa histórica del  Reino de Filipinas situada en la isla de Mindanao, dependiente del Distrito 4.º de Dávao.
 Mati, personaje literario de divulgación matemática.